The Time Has Come může být:
 The Time Has Come (album, Anne Briggs) – album britské zpěvačky Anne Briggs z roku 1971
 The Time Has Come (album, Martina McBride) – album americké hudebnice Martiny McBride z roku 1992
 The Time Has Come (album, Cassie Ramone) – album amerického hudebníka Cassie Ramonea z roku 2014
 The Time Has Come (píseň, Mike Oldfield) – píseň britského hudebníka Mika Oldfielda z roku 1987
 The Time Has Come (píseň, Martina McBride) – píseň americké hudebnice Martiny McBride z roku 1992